Пернов:
 Пернов — название города Пярну до 1919 года
 Пернов (линейный корабль, 1710) — линейный корабль